PGL Open Bucharest  — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией PGL, который прошел в Бухаресте в октябре 2017 года.

Участие в турнире приняли несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 11—25 сентября 2017 и определили команды, которые поедут в Бухарест для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 
Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива: Evil Geniuses и LGD Gaming. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 
Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия 
Групповой этап

2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Квалификация в регионе СНГ 
Групповой этап

2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Квалификация в регионе Европа 
Групповой этап

2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Квалификация в регионе Сев. Америка 
Групповой этап

2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Квалификация в регионе Юж. Америка 
Групповой этап

2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Финальная часть  
Участие в турнире приняло 8 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии до двух побед. Худшие команды из каждой группы покинули турнир, а остальные четыре выступили в плей-офф.

  Digital Chaos.SA не смогли поехать на турнир и были заменены на  Infamous
Групповой этап

Групповой этап прошёл с 19 по 22 октября. 2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2017 год в киберспорте